José Wilson Costa Dias (Pedreiras, 17 de maio de 1950) é um compositor, pintor, escritor e colecionador brasileiro. 

É o autor de dezenas de hinos de times de futebol do Brasil, quinze dos quais dedicados aos clubes de futebol do Distrito Federal. 

José Wilson não compõe apenas hinos de futebol, ele também já fez muitas marchinhas carnavalescas, cânticos evangélicos e sambas, entre outras.

Compositores do Maranhão
Naturais de Pedreiras (Maranhão)